Ottweiler ist

der Name folgender Orte:
 Ottweiler, Verwaltungssitz des saarländischen Landkreises Neunkirchen 
 Ottwiller (deutsch Ottweiler), Gemeinde des Départements Bas-Rhin im Krummen Elsass in Frankreich
 Herrschaft Ottweiler
 Schloss Ottweiler

der Familienname folgender Personen:
 Adolph von Ottweiler (1789–1812), Sohn des Fürsten Ludwig von Nassau-Saarbrücken und Teilnehmer am Russlandfeldzug 1812
 Christiane Charlotte von Nassau-Ottweiler (1685–1761), Gräfin von Nassau-Saarbrücken, dann Landgräfin von Hessen-Homburg
 Friedrich Ludwig (Nassau-Ottweiler), (1651–1728), letzter regierender Graf von Nassau-Ottweiler
 Johann Ludwig (Nassau-Ottweiler) (1625–1690), erster regierender Graf von Nassau-Ottweiler
 Katharina Kest (1757–1829), Reichsgräfin von Ottweiler, Herzogin von Dillingen; Mätresse und später Gemahlin des Fürsten Ludwig von Nassau-Saarbrücken; volkstümlich „das Gänsegretel von Fechingen“